Alğa (district), een district in de oblast Aqtöbe in Kazachstan
 Alğa (stad), een stad in Kazachstan en het bestuurlijke centrum van het district Alğa